Pine Mountain ist der Name folgender

Berge:
 Pine Mountain (Appalachen), Gebirgszug der Appalachen in Kentucky, Virginia und Tennessee, Vereinigte Staaten
 Pine Mountain (San Bernardino County, Kalifornien), Gipfel in den San Gabriel Mountains in Kalifornien, Vereinigte Staaten

 Pine Mountain (Massachusetts), Berg in Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Pine Mountain (Victoria), Monolith im Burrowa-Pine-Mountain-Nationalpark in Victoria, Australien

Orte:
 Pine Mountain (Harris County, Georgia), Stadt in Georgia, Vereinigte Staaten
 Pine Mountain (Rabun County, Georgia), Unincorporated Community in Georgia, Vereinigte Staaten
 Pine Mountain (Queensland), Vorort von Ipswich (Queensland), Australien